Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 13 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Anke Huber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Arantxa Sánchez Vicario.

Faits marquants 

Au terme d'une saison qu'elle a dominé de bout en bout, l'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Steffi Graf. En finale, elle dispose en cinq sets de sa compatriote Anke Huber et enregistre à cette occasion son , après ceux de 1987, 1989 et 1993. Monica Seles, qui n'a joué que deux tournois dans l'année, ne participe pas à l'épreuve.

Gigi Fernández et Natasha Zvereva, les favorites et double tenantes du titre, perdent en finale du double dames face à Jana Novotná et Arantxa Sánchez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Sept équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1995
Masters
Tennis aux États-Unis en 1995
Masters
Sport en novembre 1995